Marino Marini puede referirse a:

 Marino Marini (1901 - 1980), escultor y pintor italiano;
 Marino Marini (1924 - 1997), cantante y cantautor italiano;
 Marino Marini (1804 - 1885), obispo italiano.